Randallichthys est un genre de poissons de la famille des Lutjanidae.

Liste des espèces 

 Randallichthys filamentosus (Pierre Fourmanoir, 1970)

Liens externes 

 
 
 

Lutjanidae
Perciformes (nom scientifique)